В парному жіночому розряді тенісного турніру Singapore Open 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Джо Дьюрі і Джилл Гетерінгтон виграли титул, у фіналі перемігши пару Паскаль Параді-Мангон і Катрін Суїр 6-4, 6-1.

Сіяні пари 

 Енн Мінтер /  Венді Тернбулл (2-ге коло)
 Марія Ліндстрем /  Хетер Ладлофф (півфінал)
 Джо Дьюрі /  Джилл Гетерінгтон (чемпіонки)
 Мішелл Джаггерд-Лай /  Джулі Річардсон (чвертьфінал)

 Джо-Анн Фолл /  Ренне Стаббс (чвертьфінал)
 Луїс Аллен /  Софі Ам'яш (2-ге коло)
 Мая Кідовакі /  Ху На (чвертьфінал)
 Луїс Філд /  Алісія Мей (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA Singapore Open